Asian Five Nations 2009 (z powodów sponsorskich HSBC Asian 5 Nations 2009) – druga edycja corocznego turnieju organizowanego pod auspicjami ARFU dla azjatyckich męskich reprezentacji rugby union. Turnieje w ramach niższych od Top 5 dywizji odbywały się od marca do lipca 2009. Zwycięzcy pierwszych trzech dywizji uzyskali awans do wyższych klas rozgrywek, najsłabsze zespoły natomiast zostały relegowane do niższych.

System rozgrywek 
Zawody we wszystkich trzech dywizjach odbyły się w formie turniejów play-off – zwycięzcy półfinałów walczyli o triumf w zawodach i jednocześnie awans do wyższej dywizji, przegrani zaś z tych meczów o utrzymanie się w tej klasie rozgrywek. Turnieje regionalne były zaś rozgrywane systemem kołowym – zwycięzca meczu otrzymuje pięć punktów, za remis przysługują trzy punkty, a przegrany nie otrzymuje punktów. Punkt bonusowy otrzymuje się za zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub też za przegraną nie więcej niż siedmioma punktami.

Turniej Dywizji 1 służył jednocześnie jako drugi etap kwalifikacji do Pucharu Świata w 2011.

Dywizja 1 

W rozegranym na The Sevens w Dubaju turnieju wzięły udział cztery zespoły rywalizujące w dwóch meczowych dniach pomiędzy 8 a 11 kwietnia. Triumfowała w nim reprezentacja Zatoki Perskiej powracając tym samym do elity, relegowana została natomiast drużyna Tajlandii.

Dywizja 2 

W rozegranym na UiTM Stadium w Shah Alam turnieju wzięły udział cztery zespoły rywalizujące w dwóch meczowych dniach pomiędzy 3 a 6 czerwca. Triumfowała w nim reprezentacja Malezji awansując tym samym do Dywizji 1, relegowana została natomiast drużyna Pakistanu.

Dywizja 3 

Turniej Dywizji 3 został rozegrany po raz pierwszy i wzięły w nim udział cztery zespoły, które rok wcześniej uczestniczyły w turniejach regionalnych. Odbył się on na boisku Nomads Sporting Club w Manili w dwóch meczowych dniach pomiędzy 1 a 4 lipca. Triumfowała w nim reprezentacja Filipin awansując tym samym do Dywizji 2.

Turniej regionalny 1 
W rozegranym na Savannakhét Provincial Stadium w Savannakhét turnieju wzięły udział trzy zespoły rywalizujące systemem "każdy z każdym" w trzech meczowych dniach pomiędzy 22 a 28 marca. Wygrywając oba spotkania triumfowała w nim reprezentacja gospodarzy.

Turniej regionalny 2 
Początkowo miały być rozegrane jeszcze dwa turnieje regionalne, w których rywalizować miały systemem kołowym po trzy zespoły, jednak drużyny z Makau i Kataru odwołały swój udział. Tak więc reprezentacja Mongolii została dokooptowana do planowanego systemem play-off turnieju w Uzbekistanie z udziałem gospodarzy, Kirgistanu i mającej debiutować Jordanii. Z powodów problemów wizowych nie stawiła się na nim reprezentacja Jordanii, jednak system rozgrywek pozostał bez zmian i trzy pozostałe zespoły rywalizowały w dwóch meczowych dniach pomiędzy 10 a 13 czerwca na stadionie Yoshlik w Taszkencie. Po dwóch zwycięstwach triumfowali w nim zawodnicy z Uzbekistanu.

Inauguracyjny mecz tych zawodów sędziowała kobieta, po raz pierwszy w historii męskich spotkań rugby piętnastoosobowego pod egidą ARFU.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ARFU

Asian Five Nations
2009 w rugby union
2009 w Azji